Mirza zaza — один из двух видов из рода гигантских мышиных лемуров, описанный в 2005 году. До открытия этого вида род гигантских мышиных лемуров считался монотипическим.

Описание 
Mirza zaza — небольшой лемур (масса менее 300 граммов), ведущий ночной образ жизни, эндемик Мадагаскара. Длина тела 23—25 см (без учёта хвоста). Хвост длинный (от 26 до 29 сантиметров). Обладают короткой шерстью серо-коричневого цвета. Длинный, пушистый хвост темнее к концу. Голова округлая, глаза относительно большие, уши круглые и гораздо меньше, чем у близких видов лемуров. Имеют коммунальные спальные гнёзда.

У Mirza zaza обнаружены самые большие среди приматов семенники (относительно размера тела). При массе самцов этого вида около 280 граммов, тестикулы составляли 5,5 процента от общего объема тела. У человека яички мужчин в среднем занимают около 0,05 процента объема тела (то есть, при сравнимых пропорциях человеческие тестикулы могли бы быть до 4 кг массы). Столь крупный относительный размер, предположительно указывает на круглогодичный цикл спаривания (редкое для всех лемурообразных явление). Кроме того, у вида обнаружены как полигамия, так и полиандрия. В одном гнезде вместе с одной самкой могут быть обнаружены до трёх самцов. Самцы с помощью таких гигантских семенников повышают свои шансы на оплодотворение избранной ими партнёрши.

Видовой эпитет происходит из малагасийского языка, на котором слово «заза» означает «ребёнок».

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Checklist of CITES Species

Животные, описанные в 2005 году
Млекопитающие Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара
Карликовые лемуры